Carpineto steht für:

Geografie:
 Carpineto, Gemeinde im Département Haute-Corse in Frankreich
 Carpineto della Nora, Gemeinde in der Provinz Pescara in Italien
 Carpineto Romano, Gemeinde in der Metropolitanstadt Rom in Italien
 Carpineto Sinello, Gemeinde in der Provinz Chieti in Italien
 Carpineto, Ortsteil von Albisola Superiore in der Provinz Savona in Italien
 Carpineto, Ortsteil von Fisciano in der Provinz Salerno in Italien
 Carpineto, Ortsteil von Rivello in der Provinz Potenza in Italien
 Carpineto, Ortsteil von Sovicille in der Provinz Siena in Italien

Bauwerke:
 Carpineto-Brücke, eine Autobahnbrücke in der Provinz Potenza in Italien

Siehe auch:
 Carpeneto
 Carpineti
 Carpaneto Piacentino